Lens kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Lens, Belgien, kommun i Vallonien, Province du Hainaut,

Frankrike 

 Lens, Pas-de-Calais, kommun, Département du Pas-de-Calais,

Schweiz 

 Lens, Valais, ort och kommun, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Frankrikeförgreningar